Pammer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Pammer (* 1966), österreichische Sopranistin
 Bruno Pammer (1866–1924), Abt des Stiftes Hohenfurth
 Herta Pammer (1905–1995), Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Österreichs und Initiatorin der Aktion Familienfasttag
 Leopold Pammer (1951–2011), Lehrer, Theaterspieler und Autor

 Martin Pammer (* 1966), österreichischer Diplomat
 Michael Pammer (* 1962), österreichischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Otto Pammer (1926–2008), österreichischer Fernsehfilmproduzent
 Sebastian Pammer (1802–1876), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Siehe auch: 
 Bammer, Pamer